In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Regensburg aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1996 angegeben.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 bis 1960: GB/BHE
 1966: DP/BHE
 BP: Bayernpartei
 1996: FDP/BP → FDP
 2002: BP/BF
 CSU: Christlich-Soziale Union in Bayern
 Die PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 DP/BHE: Deutsche Partei/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten → BHE
 FDP: Freie Demokratische Partei
 1996: FDP/BP
 2002: FDP/UB
 GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten → BHE
 Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 WAV: Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung

Wählergruppen 

 ALZ: Liste Alzheimer
 BF: Bürgerforum → BP
 Brücke: Brücke – Ideen verbinden Menschen
 CSB: Christlich-Soziale Bürger in Regensburg
 DBl: Der Deutsche Block
 FV: Freie Vereinigung
 FWR: Freie Wähler Regensburg
 Ribisl: Ribisl-Partie
 UB: Unabhängige Bürger → FDP
 UBV: Unabhängige Bürgervereinigung
 UEvW: Unabhängige Evangelische Wähler

Abkürzungen 

 k. A.: keine Angabe
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als zwei Sitze erhalten haben

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben

Fußnoten

1 1952: zusätzlich: DBl: 3,5 %
2 1960: zusätzlich: UBV: 2,7 %
3 1990: zusätzlich: REP: 5,8 %
4 2014: zusätzlich: Piraten: 2,3 %
5 2020: zusätzlich: AfD: 4,5 %, Brücke: 12,35 %, Die PARTEI: 1,8 %, Ribisl: 1,1 %

Weblinks 
 Wahlergebnisse ab 1946
 StLA Bayern: Leitseite zu den Kommunalwahlen
 Wahlergebnis 2014
 tagesaktuelle Umfrageergebnisse zu den Kommunalwahlen 2020 in Regensburg
 Wahlergebnis 2020

Regensburg
Kommunalwahlen